

Österrike 

 Hocheck (Gutensteiner Alpen), berg i Niederösterreich, 
 Hochegg (berg i Österrike, Tyrolen, Politischer Bezirk Lienz),